Světová skupina Fed Cupu 2007 představovala nejvyšší úroveň soutěže – elitní osmičlennou skupinu, z níž vzešel celkový vítěz 45. ročníku. Semifinalisté si zajistili účast ve Světové skupině následujícího ročníku 2008. Týmy, které prohrály v 1. kole, podstoupily dubnovou baráž o udržení v nejvyšší úrovni.

Obhájcem titulu byl tým Itálie, který se opět probojoval do přímého boje o pohár pro vítězné družstvo. V moskevském finále však hladce podlehl Rusku 0:4 na zápasy. Ruské tenistky si tak připsaly  třetí trofej v soutěži, když všechny výhry dobyly v předešlých čtyř letech.

Účastníci

Pavouk

1. kolo

Itálie vs. Čínská lidová republika

Japonsko vs. Francie

Rusko vs. Španělsko

Spojené státy americké vs. Belgie

Semifinále

Itálie vs. Francie

Rusko vs. Spojené státy americké

Finále

Itálie vs. Rusko

Vítěz

Reference 

Světová skupina 2007